Die K League Challenge 2016 war die vierte Spielzeit der zweithöchsten südkoreanischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2013. Die Saison begann am 26. März 2016 und endete am 30. Oktober 2016.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Spielstätten

Abschlusstabelle 

|}

Tabellenverlauf

Play-off- und Relegationsspiele 
Die K League Play-Off- und Relegationsspiele 2016 waren die 4. Austragung der südkoreanischen Play-off- und Relegation zwischen der K League Classic und der K League Challenge seit der offiziellen Einführung im Jahr 2013. Sie fand nach Ende der Regulären Saison beider Ligen statt. Teilnahmeberechtigt waren alle Play-Off-Mannschaften aus der K League Challenge und der Vorletzte der K League Classic.

Modus 
Zuerst wurde der Play-Off-Gewinner ermittelt. Dazu empfing im Halbfinale der Play-Off-Spiele der 3. Platzierte der K League Challenge 2016 den 4. Platzierten derselben Liga. Der Gewinner spielte im Play-Off-Finale gegen den 2. Platzierten. Wer gewann, spielte in der Relegation gegen den Vorletzten der K League Classic 2016. Der Gewinner der Relegation spielt nächste Saison in der K League Classic. Der Verlierer muss in der nächsten Saison in der K League Challenge spielen. Bisher konnte sich immer der K-League-Challenge-Vereine in der Relegation durchsetzen.

Teilnahmeberechtigte Mannschaften

Play-Off-Spiele

Halbfinale 

Anmerkung: Bericht

Finale 

Anmerkung: Bericht

Relegation

Hinspiel 

Anmerkung: Bericht

Rückspiel 

Anmerkung: Bericht; Aufgrund der Auswärtstorregelung gewinnt Gangwon FC die K League Relegation 2016 und steigt in die K League Classic 2017 auf.

Zuschauertabelle

Trainerwechsel

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016